Ел Органал има више значења:

 Ел Органал (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Органал (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Органал (Зимапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Органал (Сан Себастијан Текомастлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Органал (Искамилпа де Гереро), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Органал (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Органал (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Органал (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику